GHM steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Handwerksmessen, deutscher Messeveranstalter
 Gesellschaft für Historische Migrationsforschung
 Groupe de Haute Montagne, französischer Alpinistenverein

Abkürzung